Petzendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Petzendorf (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Bayern
 Petzendorf (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft und Katastralgemeinde von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Betzendorf
 Penzendorf